Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2007 — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив у Хорватії та Південній Кореї.

Група А

Таблиця

Результати

Найкращі бомбардири

Група В

Таблиця

Результати

Найкращі бомбардири

Підсумкова таблиця

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 
 Статистика групи А 
 Статистика групи В 

2007 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою